Илиган — опустевший поселок в Рыбинском районе Красноярского края в составе Успенского сельсовета.

География 
Находится в примерно в 7 километрах по прямой на юго-запад от районного центра города Заозёрный у одноимённого остановочного пункта Красноярской железной дороги.

Климат 
Климат резко континентальный. Зима суровая, средние температуры января составляют −19—21 °С, критические — от −45 до −52 °С. Лето преимущественно жаркое, солнечное, со средними температурами июля +19—25 °С, максимальные: +34—38 °С.

Население 
Постоянное население составляло 13 человек в 2002 году (77 % русские), 0 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)